Die Open de Moselle 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. September bis 5. Oktober 2003 in Metz stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die AIG Japan Open Tennis Championships und in Moskau der Kremlin Cup gespielt. Das Turnier in Tokio gehörte dabei zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Metz und Moskau zur niedriger dotierten International Series gehörten.

Bei der ersten Austragung des Turniers schieden die beiden topgesetzten Spieler schon früh aus. Der an Position 4 gesetzte Lokalmatador Arnaud Clément setzte sich im Finale gegen die Nummer 3 der Setzliste Fernando González in drei Sätzen durch. Zuvor hatte Clément keinen Satz abgegeben. Er gewann damit den einzigen Titel der Saison sowie den zweiten Titel seiner Karriere.
Im Doppel zogen die Setzlistenersten Michaël Llodra und Fabrice Santoro ins Finale ein, wo sie von ihren mit einer Wildcard gestarteten Landsleuten Julien Benneteau und Nicolas Mahut besiegt wurden. Beide gewannen damit ihren ersten Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Metz